Landrethun ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Pas-de-Calais:

Landrethun-le-Nord
Landrethun-lès-Ardres